Веннерстрём () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Веннерстрём, Гуннар (1879—1931) — шведский ватерполист и пловец.
 Веннерстрём, Мария (род. 1985) — шведская кёрлингистка.
 Веннерстрём, Стиг (1906—2006) — полковник ВВС Швеции, работавший на разведку СССР.